El término plaga (en plural, plagas) puede aludir, en esta enciclopedia:

En la ecología
a plaga, la situación en la que un organismo provoca graves daños económicos y de la salud; por ejemplo:
a la plaga de Justiniano, a la pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio bizantino, en tiempos del emperador Justiniano;
a la plaga de topillos en Castilla y León de 2007;

En la música

En México
a La plaga, una canción de rock en español de la banda mexicana "Los Teen Tops";

En Argentina
a Plaga, álbum de la banda argentina "Cadena Perpetua";
a Las Plagas, organismos ficticios de la serie de videojuegos Resident Evil.

En la nanotecnología
a la plaga gris, un hipotético fin del mundo que involucraría a la nanotecnología molecular;

En la religión
en el judaísmo, a las Diez plagas de Egipto, una serie de calamidades sobrenaturales que, según el Antiguo Testamento y la Torá, Dios infligió a los egipcios para que el faraón dejara salir a los hebreos de Egipto;